Partit per Catalunya fou un partit polític nord-català actiu entre els anys 1996 i 2001. Propugnà la independència dels Països Catalans i es fundà com a associat del Partit per la Independència.
 Partit per Catalunya (PxCat) és un partit polític de Catalunya fruit d'una escissió de l'antiimmigracionista Plataforma per Catalunya (PxC).